Тома I од Савоје (Егбел, 20. мај 1178- Монкалијери, 1. март 1233) је био гроф Савоје из династије Савоја. Био је син Умберта III и Беатрис од Вијене.

Породично стабло 

Рођени 1178.
Умрли 1233.